5 де Хунио има више значења:

 5 де Хунио (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 5 де Хунио (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику